Maja Šuput Tatarinov (Zagreb, 22. rujna 1979.) hrvatska je pjevačica i televizijska voditeljica. 

Do sada je izdala 6 albuma, a nastupala je i u plesnom showu državne televizije - Ples sa zvijezdama, u kojem joj je showu plesni partner bio plesač Ištvan Varga. Također, natjecala se u zabavno-pjevačkom showu, Tvoje lice zvuči poznato, u kojem je ušla u finale i završila na 4. mjestu. Njezin najveći hit je pjesma Lopove s 26 milijuna pregleda. 2020. godine udala se za svog sadašnjeg supruga Nenada Tatarinova. Prvo dijete (sin) dobila je u 42. godini, a dala mu je ime Bloom Tatarinov.

Diskografija 

 Enjoy  (2000.)
 Uzmi me (2001.)
 Čista 5-ica (2003.)
 Obori me s nogu (2006.)
 Nevaljala (22. rujna 2011.)
 Showgirl (11. prosinca 2015.)

Singlovi

Filmografija

Voditeljske i žiri uloge 
 "Ples sa zvijezdama" (sa Igorom Mešin - 10. sezona) (2022.)
 "Tvoje lice zvuči poznato" (sa Franom Ridjanom) (2020.-2021.)
 "Supertalent" kao žiri (2017.-2022.)

Glumačke uloge 
 "Zauvijek susjedi" kao Maria (2008.)
 "Nad lipom 35" kao Maja Šuput (2007.)
 "Naša mala klinika" kao Maja Šuput (2006.)

Sinkronizacija 
 "UglyDolls" kao Moksi (2019.)

Hrvatski televizijski glumci
Hrvatski pop pjevači
Životopisi, Zagreb